Can't Slow Down – album di Lionel Richie del 1983
 Can't Slow Down – album dei Saves the Day del 1998
 Can't Slow Down – album dei Foreigner del 2009